Суперкубок Англії з футболу 1999 — 77-й розіграш суперкубка Англії, турніру, в якому зустрілися чемпіон і володар кубка Англії та віце-чемпіон Англії попереднього сезону. 1 серпня 1999 року на «Вемблі» у Лондоні на полі зійшлися чемпіон та володар кубка «Манчестер Юнайтед» і віце-чемпіон «Арсенал».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1999
1999 у футболі
Серпень 1999
1999 в англійському спорті